Catinella protracta är en snäckart som beskrevs av Franzen 1983. Catinella protracta ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
protracta